«San Francisco (de Asís) en éxtasis» puede referirse a

Pinturas 

 San Francisco en éxtasis (1295), de Giotto - Basílica superior de San Francisco de Asís (:w:it).
 San Francisco en éxtasis (1480), de Bellini - Museo Colección Frick, Nueva York.
 San Francisco en éxtasis (1575), del Greco - Museo Diocesano, Siedlce (:w:pl).
 San Francisco en éxtasis (1600), del Greco - Museo del Prado, Madrid.
 San Francisco en éxtasis (1603), del Greco - Colección privada (:w:pl).
 San Francisco en éxtasis (1622), de Guido Reni - Iglesia de los Girolamini, Nápoles.
 San Francisco de Asís en éxtasis (1595), de Caravaggio - Museo Wadsworth Atheneum, Hartford.
 San Francisco de Asís en éxtasis (1638), de Zurbarán - Museo Soumaya de la Ciudad de México.
 San Francisco de Asís en éxtasis (s.XVII), de Zurbarán en la National Gallery de Londres.
 San Francisco en éxtasis (1658), de Zurbarán - Museo Alte Pinakothek de Múnich (:w:fr).